Trzecie, finałowe zawody Letniego Grand Prix kobiet w skokach narciarskich 2019 rozegrane zostały 18 sierpnia w Frenštácie.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego wygrała Niemka Juliane Seyfarth z przewagą dwóch dziesiątych punktu nad sklasyfikowaną na drugim miejscu Francuzką Joséphine Pagnier. Trzecie miejsce w zawodach zajęła reprezentantka Słowenii Nika Križnar. Z reprezentantek gospodarzy najlepiej zaprezentowała się Karolína Indráčková (13. miejsce). Do konkursu głównego awans zdołały wywalczyć również Kinga Rajda (33. miejsce), Anna Twardosz (38. miejsce) oraz Nicole Konderla (40. miejsce). Sklasyfikowana na 41. lokacie Joanna Szwab jako jedyna z reprezentantek Polski nie zdołała zapewnić sobie kwalifikacji do konkursu indywidualnego. Kanadyjka Natasha Bodnarchuk oraz Słowaczka Viktória Šidlová zostały zdyskwalifikowane za kolejno nieprzepisową długość nart i za nieprzepisowy kombinezon. Kwalifikacje rozegrano z dwudziestej trzeciej i dwudziestej czwartej belki startowej.

Konkurs indywidualny wygrała Nika Križnar pobijając w pierwszej serii rekord obiektu o metr. Drugie miejsce w konkursie zajęła liderująca po pierwszej serii Juliane Seyfarth. Do zwyciężczyni straciła niespełna siedem punktów. Na najniższym stopniu podium stanęła rodaczka triumfatorki Urša Bogataj. Na szóstej lokacie sklasyfikowana została najlepsza z Czeszek Karolína Indráčková. Do serii finałowej nie udało się awansować żadnej z reprezentantek Polski, a najbliższa temu była uplasowana na 31. miejscu Kinga Rajda. Konkurs został rozegrany z belek od dziewiętnastej do dwudziestej czwartej.

Klasyfikację generalną cyklu po raz ósmy z rzędu wygrała Sara Takanashi, która zapewniła sobie to wygrywając dwa pierwsze konkursy. Ex aequo z nią na pierwszym miejscu znalazła się Słowenka Nika Križnar, która jako pierwsza poza Japonką stanęła na najwyższym stopniu podium letniego turnieju. Jednak ze względu na liczbę zwycięstw w konkursach indywidualnych to Takanashi zostało przyznane zwycięstwo w klasyfikacji końcowej. Trzecie miejsce zajęła Juliane Seyfarth, która dwukrotnie stawała na podium podczas trwania Grand Prix. W końcowej tabeli zostało sklasyfikowanych czterdzieści sześć zawodniczek, z czego najliczniejsza grupa to Japonki z ośmioma skoczkiniami w tabeli.

Puchar Narodów wygrała reprezentacja Słowenii wyprzedzając o ponad sto pięćdziesiąt punktów liderującą do ostatniego konkursu Japonię. Na trzecim miejscu uplasowała się reprezentacja Niemiec ze stratą do zwycięzcy wynoszącą sto osiemdziesiąt pięć punktów. W tabeli sklasyfikowanych zostało trzynaście państw, a w tym po raz pierwszy w historii reprezentację Węgier (12. miejsce) oraz Szwecji (13. miejsce).

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix kobiet we Frenštácie był Jan Baier oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Kontrolą sprzętu zajmowała się Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 17 sierpnia 2019

Konkurs indywidualny – 18 sierpnia 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2019
2019 w Czechach
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich według miast rozgrywania zawodów
Skoki narciarskie w Czechach